Стейк — якісно приготований товстий шматок м'яса, вирізаний з туші тварини (зазвичай яловичини) поперек волокон.
 Стейк — село у повіті Горж в Румунії.